André Versini (1923-1966), acteur français ;
 Dominique Versini dite Olympe Versini (née vers 1950), chef cuisinière française
 Dominique Versini (née en 1954), femme politique française :
 Marie Versini (1939-2021), actrice française ;
 Maude Versini (1974-), journaliste française ;
 Laurent Versini (1932-2021), professeur de lettres français.